Раскупорис (, Rhescuporis, Rheskuporis, Rascypolis, Rhascoupolis, Rhascupolis) може да се отнася за царете:

на Одриското царство:

 Раскупорис I (одриси), цар на Одриското царство 240–215 пр.н.е.
 Раскупорис I (сапеи), (48 – 42 пр.н.е.) тракийски цар от Одриско-сапейската династия
 Раскупорис II (астеи), цар на астеите 18 – 13 пр.н.е.
 Раскупорис, княз на тракийското племе сапеи
 Раскупорис II (Раскупорис III), (12 - 18) последният цар на Одриското царство в Тракия заедно с брат си Реметалк I
 Раскупорис IV, цар на одрисите в Севтополис, брат на Реметалк I (31-13 пр.н.е.)

на Боспорското царство:
 Раскупорис I, цар 69 – 93
 Раскупорис II, цар 211 – 228
 Раскупорис III, цар 233 – 236
 Раскупорис IV, цар 242 – 276
 Раскупорис V, цар 304 – 341

Други:
 Раискупор (I) - парадинаст на Одриското царство /син на Скосток II/ (ок. 260)
 Раискупор I /син на Котис II (III) / (ок. 240 – 212)
 Раискупор II - парадинаст /син на Адаиус / (ок. 171 – 170)